58-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин проходил со 2 по 10 апреля 2016 года в Базеле (Швейцария) с участием 12 национальных сборных команд.

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 семь лучших команд по итогам чемпионата Европы 2015:
 
 
 
 
 
 
 
 две лучших команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2015:
 
 
 две команды от Северной Америки:

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+2.

Групповой этап 
Итоговое положение команд

  Команды, вышедшие в плей-офф.

Сессия 1 
2 апреля, 14:00

Сессия 2 
2 апреля, 19:00

Сессия 3 
3 апреля, 9:00

Сессия 4 
3 апреля, 14:00

Сессия 5 
3 апреля, 19:00

Сессия 6 
4 апреля, 9:00

Сессия 7 
4 апреля, 14:00

Сессия 8 
4 апреля, 19:00

Сессия 9 
5 апреля, 9:00

Сессия 10 
5 апреля, 14:00

Сессия 11 
5 апреля, 19:00

Сессия 12 
6 апреля, 9:00

Сессия 13 
6 апреля, 14:00

Сессия 14 
6 апреля, 19:00

Сессия 15 
7 апреля, 9:00

Сессия 16 
7 апреля, 14:00

Сессия 17 
7 апреля, 19:00

Плей-офф 
{{PagePlayoffBracket 
| RD1= Система плей-офф Пейджа
| RD2= Полуфинал
| RD3= Финал
| team-width= 150px

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 5| RD1-seed2= 2
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 3
| RD1-seed3= 3
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 4
| RD1-seed4= 4
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 5

| RD2-seed1= 2
| RD2-team1= | RD2-score1= 9| RD2-seed2= 4
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 3

| RD3-seed1= 1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= '5
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 3
}}

 1 против 2 8 апреля, 19:00 3 против 4 9 апреля, 14:00 Полуфинал 9 апреля, 19:00 Матч за 3-е место 10 апреля, 10:00 Финал 10 апреля, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2016 на сайте результатов и статистики WCF
 Плейлист "2016 World Men's Curling Championship Full games" на YouTube (22 видео)

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2016

2016
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2016 году
2016 год в кёрлинге
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Базеле
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира в Швейцарии